Adalberto Orsatti (1937-2006) – matematico italiano
 Nemesio Orsatti (1912-1988) – pittore, incisore e scultore italiano